Baart (achternaam)
 Ies Baart, Nederlands politicus
 Mireille Baart, Nederlands atlete
 Rein Baart, Nederlands voetballer
 Sander Baart, Nederlands/Belgisch hockeyer
 Sandra Baart, Nederlands softballer

Zie ook 
 Jacob Baart de la Faille (doorverwijspagina)